NAT:

 NAT () — преобразование сетевых адресов.
 NAT () — североатлантические треки — маршруты для полетов из Северной Америки в Европу и обратно.
 NAT traversal — протокол, инкапсулирует трафик IPSec и одновременно создает пакеты UDP.